Фламандский регион разделен на 308 муниципальных образований, перечисленных в таблице ниже. Цифры указывают на расположение муниципальных образований на картах соответствующих провинций.

См. также 
 Коммуна (Бельгия)
 Список коммун Валлонии
 Административное деление Бельгии
 Административное деление Фландрии
 Список городов во Фландрии

Коммуны Бельгии